Пузаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пузаны — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Пузаны — деревня в Соликамском районе Пермского края.

См. также 
 Пузан